Франсуаза Дюрр і Бетті Стов були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Кріс Еверт і Ольга Морозова.

Маргарет Корт і Вірджинія Вейд виграли титул, у фіналі перемігши Розмарі Касалс і Біллі Джин Кінг з рахунком 3–6, 6–3, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки 

Жінки, парний розряд
1973 у жіночому тенісі
1973 в американському спорті